Melipotini és una tribu de papallones nocturnes de la subfamília Erebinae i la família Erebidae.

Gèneres 
 Boryzops
 Bulia
 Cissusa
 Drasteria
 Forsebia
 Ianius
 Litocala
 Melipotis
 Orodesma
 Panula
 Phoberia

Referències 

Erebins